Filialkirche Aschau bezeichnet

 Filialkirche Aschau in Brandenberg
 Filialkirche Aschau (Feldkirchen)